Vilka může být:

 řeka v Litvě:
 Vilka (přítok Gėgė) – řeka na jihozápadě Litvy, pravý přítok řeky Gėgė
 Vilka (přítok Minije) – řeka na západě Litvy, pravý přítok řeky Minija